В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1981, який належав до категорії гран-прі, Іван Лендл здобув титул, у фіналі перемігши Хосе Луїса Клерка 6-2, 6-3, 6-0.

Сіяні гравці 

 Іван Лендл (Чемпіон)
 Хосе Луїс Клерк (фінал)
 Рольф Герінг (2-ге коло)
 Андрес Гомес (чвертьфінал)

 Едді Діббс (чвертьфінал)
 Семмі Джаммалва (чвертьфінал)
 Джон Остін (2-ге коло)
 Гайнц Гюнтхардт (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors